El término Basílica del Señor de los Milagros puede referirse a:

 Basílica Menor del Señor de los Milagros, localizada en Buga, Colombia;
 Basílica Menor del Señor de los Milagros, localizada en San Pedro de los Milagros, Colombia;
 Basílica Menor del Señor de los Milagros, localizada en San Benito abad, Sucre.